Сонгтхэ́у (сонгтэо,  — «две скамьи») — открытый пикап, небольшой или средних размеров грузовик с оборудованными в кузове сиденьями. Часто присутствует навес.

Сонгтхэ́у часто используются в Таиланде и Лаосе в качестве маршрутных такси, как внутри города, так и между близлежащими населёнными пунктами. На некоторых грузовиках крыша расположена высоко, что позволяет брать и стоящих пассажиров. В сонгтхэ́у с низкой крышей стоящие пассажиры, числом до 1-6 человек, устраиваются снаружи на ступенях, ведущих в кузов. В приморских областях сонгтхэ́у ходят по популярным туристическим маршрутам, составляя альтернативу обычным такси и «тук-тукам».

На более длинных марштрутах обычно используются крупные грузовики, позволяющие брать до 40 пассажиров. Ремни безопасности для пассажиров, за исключением находящихся в кабине, не предусмотрены.

См. также 

 Маршрутное такси
 Рикша
 Тук-тук
 Моторикша

Примечания 

Транспортные средства
Транспорт в Лаосе
Транспорт в Таиланде